В соответствии с Законом № 764 от 27.12.2001 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, в состав Единецкого района входит 49 населённых пунктов, в том числе:
 2 города — Единец (), Купчинь ();
 4 населённых пункта в составе города — Александрены (), Новые Гординешты (), Старая Кетрошика (), Кюрт ();
 19 сёл, не входящих в состав коммун;
 24 села, входящих в состав 11 коммун.

Примечания 

Единецкий район
Единецкий район